Keter steht für:

 Keter, Krone (hebräisch), siehe Kether
 Keter Publishing House, israelischer Buchverlag

Keter ist der Familienname folgender Personen:
 Arap Kiptalam Keter (1932–2013), kenianischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Benard Keter (* 1992), kenianisch-US-amerikanischer Hindernisläufer
 Erick Keter (* 1966), kenianischer Hürdenläufer
 Joseph Keter (* 1969), kenianischer Hindernisläufer
 Julius Kipyego Keter (* 1988), kenianischer Marathonläufer

Siehe auch:
 Kipketer